Pia kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pia, Pyrénées-Orientales, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Iran 

 Fadīhah, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar